Munichia ist:

 Munychia, ein Ort der antiken Geographie
 Munichia (Beiname), ein Beiname der griechischen Göttin Artemis
 Munichia (Fest), ein Fest zu Ehren der Artemis